Varios buques de la Royal Navy llevaron el nombre HMS Imperieuse:

: fragata de 40 cañones capturada en 1793 a los franceses. Fue renombrada HMS Unite en 1803, en 1832 pasó al servicio de puerto y fue desmantelada en 1858.

: fragata de 40 cañones capturada en 1799 a los holandeses. En 1801 recibió el nombre Imperieuse y en 1805 fue desmantelada.

: fragata de 38 cañones capturada a los españoles en 1804. Bautizada Iphigenia, fue renombrada Imperieuse en 1805. Pasó a servicio de puerto en 1818 y fue vendida en 1838.

: fragata de casco de madera impulsada por vapor botada en 1852 y vendida en 1867.

: crucero acorazado que dio nombre a la clase Imperieuse (1883). Botado en 1883, fue convertido en buque depósito en 1905 y renombrado Sapphire II, nuevamente nombrado Imperieuse en 1909, y vendido en 1913.

HMS Imperieuse (1914): ironclad (acorazado) botado en 1869 con el nombre HMS Audacious, fue renombrado Imperieuse en 1914 mientras se encontraba afectado a servicios de reparaciones. Fue vendido en 1927.

Nombres de buques británicos